Прибылово — название населённых пунктов:

Россия 
 Прибылово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Прибылово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Прибылово — станция на Приморском направлении Октябрьской железной дороги.
 Прибылово — действующий аэродром в Выборгском районе Ленинградской области.